El término correspondencia puede hacer referencia a:

 a la correspondencia, el intercambio de cartas o mensajes entre personas o entre instituciones;
 a la correspondencia matemática, la relación binaria entre dos conjuntos;
 en la filosofía, a la correspondencia, una de las teorías que pretenden definir la verdad.